Bydgoszcz-Toruń Harmonica Bridge – festiwal muzyczny, odbywający się na bazie dwóch połączonych festiwali: Bydgoszcz Harmonica Meeting (trwającego od 2001 w Bydgoszczy) i Toruń Harmonica Top (trwającego od 2004 w Toruniu). W 2006 połączono dwa małe festiwale w jedną dużą imprezę - Międzynarodowy Festiwal Harmonijki Ustnej Harmonica Bridge.

Historia 
Ogólnopolski Konkurs Harmonijki Ustnej „Bydgoszcz-Harmonica Meeting” narodził się na fali popularności muzyki bluesowej. Pomysł podjął szef Miejskiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy Marek Stankiewicz. Pierwsza edycja imprezy, która odbyła się 14-15 września 2001 adresowana była dla amatorów harmonijki ustnej, zaś przewodniczącym jury został Sławomir Wierzcholski. Głównym wydarzeniem festiwalu były występy „Con Brio” Zygmunta Zgraji w hotelu City oraz koncert „Nocnej Zmiany Bluesa” w „Węgliszku”. 

Druga edycja Konkursu odbyła się w sierpniu 2002. Nad Brdę zjechało kilkudziesięciu „zakręconych na harmonijkę” muzyków. Każdy wykonywał jeden dowolnie wybrany utwór z własnego repertuaru oraz dwa wybrane standardy z listy 10 obowiązkowych utworów. Po przesłuchaniach odbyły się warsztaty prowadzone przez Sławomira Wierzcholskiego i tradycyjny koncert w hotelu City. Dodatkową atrakcją stał się występ Grega Szłapczyńskiego z Paryża w muszli koncertowej parku im. W. Witosa.  

Idea festiwalu toruńskiego (2004) i jego organizacja jest zasługą znanego muzyka toruńskiego, wirtuoza harmonijki i lidera Nocnej Zmiany Bluesa - Sławka Wierzcholskiego. Ideą powstania Festiwalu, połączenia dwóch wcześniej niezależnie odbywających się festiwali, jest próba budowy "mostu" między dwoma miastami regionu kujawsko-pomorskiego. 
 
Organizatorem ze strony toruńskiej jest Dwór Artusa.

Charakterystyka 
Festiwal to koncerty z kręgu bluesa, jazzu, rocka i muzyki poważnej, odbywające się w Bydgoszczy a także na terenie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu. Wspólnym mianownikiem wszystkich koncertów jest harmonijka ustna. Festiwal odbywa się on pod koniec sierpnia i trwa przez 3-4 dni w obu miastach regionu kujawsko-pomorskiego.

Dyrektorem artystycznym festiwalu jest Sławomir Wierzcholski. Koncerty w Toruniu odbywają się na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego, w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego.

Osiągnięcia 
W trakcie kilku edycji na festiwalu koncertowali: Tortilla, Kasa Chorych, Billy Harp Hamilton, Szulerzy, Green Grass, Beata Kossowska, Paul Lamb, Dżem, Doktor Blues, Sławomir Wierzcholski z Nocną Zmianą Bluesa, Zygmunt Zgraja z Orkiestrą Symfoniczną im. Johanna Straussa, Bartosz Łęczycki, Paweł Szymański, Michał Kielak, Ireneusz Dudek, Dubska, Doktor Blues, Free Blues Band.

Z zespołów zagranicznych prezentowali się: Greg Szłapczyński (Francja), Steve Baker (Wielka Brytania), Chris Jones (USA), Abi Wallenstein (Niemcy) z międzynarodowym zespołem The Old Time Band, Family Style (Włochy), Hans Theessink Band (Holandia, Austria, Zimbabwe), Eddie Martin (Wielka Brytania), Coast Blues Band, The Rhythm Junks (Belgia), Landy z NYC (USA).

Warsztaty harmonijkowe prowadzili: Greg Szłapczyński, Steve Baker, Sławomir Wierzcholski, Bartosz Łęczycki, Eddie Martin.

Zobacz też 
 Festiwale i przeglądy w Bydgoszczy
 Festiwale w Toruniu
 Toruń Blues Meeting
 Bydgoski Blues & Folk Festiwal

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona festiwalu

Bibliografia 
 Pruss Zdzisław, Weber Alicja, Kuczma Rajmund: Bydgoski leksykon muzyczny. Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne. Bydgoszcz 2004, str. 201

Muzyka w Bydgoszczy
Festiwale w Bydgoszczy
Festiwale i przeglądy w Toruniu
Festiwale muzyczne w Polsce